Евгений Зотиков:
 Зотиков, Евгений Алексеевич (1928—2008) — российский учёный-иммунолог, академик АМН СССР.
 Зотиков, Евгений Викторович (1852—1913) — инженер-механик, инженер путей сообщения.